Frédéric hace referencia a:
Frédéric Mistral, poeta francés, premio Nobel de Literatura en 1904;
Frédéric Passy, político y economista francés, premio Nobel de la Paz en 1901;
Frédéric Vernon, escultor francés.